Greatest hits е първият сборен албум на австралийската певица Кайли Миноуг. Той става двойно платинен в Австралия, платинен във Великобритания и злато в Испания. В допълнение, албумът е продал 140 хиляди копия в Австралия.

Сингли 
„What Kind of Fool (Heard All That Before)“ е издаден през август 1992. Той достига четиринаисто място във Великобритания и седемнаисто в Австралия.

„Celebration“ е издаден през септември 1992. Той достига двайсет и първо място в Австралия и двайсето във Великобритания.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „I Should Be So Lucky“ – 3:23
 „Got to Be Certain“ – 3:20
 „The Loco-Motion“ – 3:16
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“ – 4:01
 „Especially for You“ (с Jason Donovan) – 3:58
 „Turn It into Love“ – 3:37
 „It's No Secret“ – 3:58
 „Hand on Your Heart“ – 3:51
 „Wouldn't Change a Thing“ – 3:15
 „Never Too Late“ – 3:23
 „Tears on My Pillow“ – 2:28
 „Better the Devil You Know“ – 3:55
 „Step Back in Time – 3:06
 What Do I Have to Do – 3:45
 „Shocked“ – 3:10
 „Word Is Out“ – 3:35
 „If You Were with Me Now“ (с Keith Washington) – 3:12
 „Give Me Just a Little More Time“ – 3:07
 „Finer Feelings“ – 3:53
 „What Kind of Fool (Heard All That Before)“ – 3:42
 „Where In The World?“ – 3:34
 „Celebration“ – 3:57

iTunes издание 
 „I Should Be So Lucky“ – 3:23
 „Got to Be Certain“ – 3:20
 „The Loco-Motion“ (7" Mix) – 3:14
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“ – 4:01
 „Especially for You“ (с Jason Donovan) – 3:58
 „Turn It into Love“ – 3:36
 „It's No Secret“ (7" Mix) – 3:33
 „Hand on Your Heart“ – 3:51
 „Wouldn't Change a Thing“ – 3:14
 „Never Too Late“ – 3:23
 „Tears on My Pillow“ – 2:28
 „Better the Devil You Know“ – 3:55
 „Step Back in Time“ – 3:05
 „What Do I Have to Do“ (7" Mix) – 3:34
 „Shocked“ (DNA 7" Mix) – 3:10
 „Word Is Out“ – 3:35
 „If You Were with Me Now“ (с Keith Washington) – 3:11
 „Give Me Just a Little More Time“ – 3:07
 „Finer Feelings“ (Brothers In Rhythm 7" Mix) – 3:45
 „What Kind of Fool (Heard All That Before)“ – 3:41
 „Where in the World?“ – 3:34
 „Celebration“ – 3:57

Издание за Южна Африка 2011 версия 
 „I Should Be So Lucky“ – 3:23
 „Got to Be Certain“ – 3:20
 „The Loco-Motion“ (7" Mix) – 3:13
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“ – 4:01
 „Especially for You“ (с Jason Donovan) – 3:58
 „Hand on Your Heart“ – 3:51
 „Wouldn't Change a Thing“ – 3:14
 „Never Too Late“ – 3:23
 „Tears on My Pillow“ – 2:28
 „Better the Devil You Know“ – 3:55
 „Step Back in Time“ – 3:05
 „What Do I Have to Do“ (7" Mix) – 3:34
 „Shocked“ (DNA 7" Mix) – 3:10
 „Word Is Out“ – 3:35
 „If You Were with Me Now“ (с Keith Washington) – 3:11
 „Give Me Just a Little More Time“ – 3:07
 „Finer Feelings“ (Brothers In Rhythm 7" Mix) – 3:45
 „What Kind of Fool (Heard All That Before)“ (Оригинал 7" Mix) – 3:41
 „Celebration“ – 3:57
 „What Do I Have to Do“ (Billy The Fish Mix) – 7:30

2002 преиздание 
 Диск 1
 „I Should Be So Lucky“
 „The Loco-Motion“ (7" Mix; оригинална версия)
 „Hand on Your Heart“
 „Got to Be Certain“
 „Better the Devil You Know“
 „Wouldn't Change a Thing“
 „Celebration“
 „Never Too Late“
 „What Do I Have to Do?“ (7" Mix; оригинална версия)
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“
 „Where in the World?“
 „Step Back in Time“
 „Especially for You“
 „Say the Word – I'll Be There“
 „Shocked“ (7" DNA Mix; оригинална версия)
 „Word Is Out“
 „Made In Heaven“
 „What Kind of Fool (Heard All That Before)“
 „Give Me Just a Little More Time“
 „Finer Feelings“ (Brother In Rhythm 7" Mix; оригинална версия)
 „If You Were with Me Now“ (с Keith Washington)
 „Tears on My Pillow“

 Диск 2
 „Hand On Your Heart“ (W.I.P. 2002 Mix, неиздавана)
 „I Should Be So Lucky“ (Extended Mix)
 „The Loco-Motion“ (Oz Tour Mix, неиздавана)
 „Made In Heaven“ (Heaven Scent Mix, неиздавана)
 „Wouldn't Change A Thing“ (The Espagna Mix)
 „Step Back In Time“ (Harding/Curnow Remix, неиздавана)
 „Shocked“ (Harding/Curnow Mix)
 „Word Is Out“ (The Summer Breeze Mix)
 „Celebration“ (Techno Rave Remix)
 „Better the Devil You Know“ (Movers & Shakers Alternative 12" Mix)
 „What Do I Have to Do?“ (Movers & Shakers 12" Mix)

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1992 година